Westland Whirlwind (helikopter) - transporthelikopter
 Westland Whirlwind (jachtvliegtuig) - jachtvliegtuig in de Tweede Wereldoorlog